Burg Kirchzarten bezeichnet:
 Burg Kirchzarten (Hagenmatten), eine abgegangene Burg in der Gemeinde Kirchzarten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 Burg Kirchzarten (Hochstauden), eine abgegangene Burg in der Gemeinde Kirchzarten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 Burg bei Burg eine abgegangene Burg im Ortsteil Burg der Gemeinde Kirchzarten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 Burgstall am Galgenbühl eine abgegangene Burg im Ortsteil Burg der Gemeinde Kirchzarten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 Talvogtei ein ehemaliges Wasserschloss im historischen Ortskern der Gemeinde Kirchzarten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg